Rollstuhltennis-Herreneinzel der Sommer-Paralympics 2016.

Gespielt wurde im Olympischen Tenniszentrum in Rio de Janeiro vom 9. und 16. September 2016. Insgesamt nahmen 64 Spieler an diesem Turnier teil. Zum Teilnehmerfeld gehörte auch Shingo Kunieda, Paralympicssieger in dieser Disziplin 2008 und 2012. Er schied im Viertelfinale gegen den späteren Goldmedaillen-Gewinner Gordon Reid aus.

Setzliste

Ergebnisse

Zeichenerklärung

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

Rollstuhltennis-Herreneinzel
2016
Tennisturnier in Rio de Janeiro
Tennisturnier 2016